B 225 bezeichnet:
 die Bundesstraße 225 in Deutschland
 die Wienerberg Straße in Österreich

Abkürzung